В Соединённых Штатах Америки насчитывается два округа с названием Перкинс ():
 Перкинс — административно-территориальный округ в штате Небраска, США.
 Перкинс — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.